Rooms bezeichnet:

 Rooms Estate, Ortslage in St. Phillip’s auf der Karibikinsel Antigua

Rooms ist der Familienname folgender Personen:

 Florimond Rooms (* 1894; † unbekannt), belgischer Gewichtheber 

Siehe auch:

 Room